Значения:
 Таймс-сквер — район в Нью-Йорке.
 Таймс-сквер — торгово-офисный комплекс в Гонконге.
 «Таймс-сквер» — музыкальная драма 1980 года.

См. также 
 Поцелуй на Таймс-сквер